Ferncliff ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ferncliff (Colorado)
 Ferncliff (Maryland)
 Ferncliff (Virginia)
 Ferncliff (Washington)